623 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 623 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Чувашской Республике. Код 245450.
 623 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Псковской области. Код 070075.